Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum − teatr w Katowicach
 Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza − teatr w Warszawie